Johann Langenmantel vom Sparren ist der Name folgender Personen:

* Johann I. Langenmantel vom Sparren (um 1275–1337), Augsburger Patrizier und Bürgermeister, siehe Johann I. von Langenmantel
 Johann IX. Langenmantel vom Sparren (um 1440–1505), Augsburger Patrizier und Bürgermeister